Мировая лига водного поло среди женщин 2009 — 6-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 8 мая по 31 мая, а суперфинал с 9 по 14 июня в городе Кириши (Россия). Победителем турнира в третий раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Америка 
 и  попали в Суперфинал не принимая участия в квалификации.

Азия/Океания

Европа/Африка

Группа А

Группа В

Суперфинал

Групповой раунд

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :

Лучший вратарь :

Лучший бомбардир : Бланка Гил (15 голов)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2009 год в водном поло